Чемпионат MLS 2012 () — сотый сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, тридцать четвёртый сезон национальной лиги первого дивизиона и семнадцатый сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. Чемпионат начался 10 марта и закончился 1 декабря финальной игрой за Кубок MLS. В турнире принимали участие 19 клубов (16 из США и 3 из Канады).

Обладателем трофея Supporters’ Shield за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате стал клуб «Сан-Хосе Эртквейкс», завоевав эту награду во второй раз в истории лиги.

Чемпионом лиги стал клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», завоевав Кубок MLS во второй сезон подряд. Для «Лос-Анджелеса» это стало четвёртым титулом.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клуб «Монреаль Импакт» вступил в MLS, доведя общее количество клубов в лиге до девятнадцати. «Импакт» дебютировал на поле 10 марта в гостях у клуба «Ванкувер Уайткэпс», уступив хозяевам 0:2. Первая домашняя игра клуба прошла 17 марта на Олимпийском стадионе против команды «Чикаго Файр» и закончилась вничью 1:1. Игра отличилась тем, что её посетили 58 тысяч 912 зрителей, что на тот момент стало абсолютным рекордом посещения профессиональных футбольных матчей в Монреале.

«Монреаль Импакт» был добавлен десятой командой к Восточной конференции. В Западной конференции осталось девять команд.

Каждая из девятнадцати команд провела 34 игры в регулярном чемпионате, но в связи с неравным количеством команд в конференциях формат проведения игр изменился. Клубы Западной конференции провели по три игры друг с другом и по одной игре с каждым клубом Восточной конференции. Клубы Восточной конференции сыграли трижды против семи соперников своей конференции, дважды против оставшихся двух и по одному матчу против всех клубов Западной конференции. Продолжительность регулярного чемпионата стала на тот момент самой длинной в истории MLS, начиная с пяти игр 10 марта и заканчивая тремя матчами 28 октября.

В турнир плей-офф по-прежнему прошли десять команд, но отборочные игры между конференциями не проводились. Пять сильнейших команд из каждой конференции, по наибольшему количеству очков, вышли в плей-офф. Четвёртая команда каждой конференции приняла у себя дома команду занявшую пятое место, и они провели один матч за право игры в полуфинале конференции с сильнейшей командой этой конференции. Финалы конференций, также как и полуфиналы, теперь состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем стадионе.

Финальный матч за Кубок MLS больше не проводился на заранее выбранном, нейтральном стадионе (традиция, существующая с 1996 года). Совет директоров лиги принял решение о проведении этого матча на домашнем стадионе вышедшей в финал команды с наибольшим количеством очков в регулярном чемпионате.

Клубы-участники

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Турнирные таблицы 
Источник: Статистика официального сайта лиги

Восточная конференция

Западная конференция

Правила тайбрейка 
Если команды набрали одинаковое количество очков, то применяются следующие правила тайбрейка:
 Количество забитых голов
 Разница между забитыми и пропущенными голами
 Наименьшее количество командных дисциплинарных очков (фол — 1 очко, первая жёлтая — 3 очка, вторая жёлтая — 5 очков, прямая красная — 6 очков, санкция дисциплинарного комитета — 6 очков) в официальной таблице
 Количество голов забитых в гостевых матчах
 Разница между забитыми и пропущенными голами в гостевых матчах
 Количество голов забитых в домашних матчах
 Разница между забитыми и пропущенными голами в домашних матчах
 Монета (две команды) или жребий (три и больше команд)

Лидеры регулярного чемпионата

Бомбардиры 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — голы
1) С 27 голами в регулярном чемпионате, Крис Вондоловски повторил рекорд лиги MLS, установленный Роем Ласситером (1996).

Голевые передачи 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — передачи

|}

Статистика

Голы 
 Первый гол в сезоне: Себастьен Ле Ту за «Ванкувер Уайткэпс» в ворота «Монреаль Импакт» (10 марта)
 Наибольшее количество голов в матче: 8 голов
 «Сан-Хосе Эртквейкс» 5:3 «Ди Си Юнайтед» (2 мая)
 «Портленд Тимберс» 3:5 «Лос-Анджелес Гэлакси» (14 июля)
 «Чивас США» 2:6 «Сиэтл Саундерс» (25 августа)
 Самая крупная победа хозяев: 5 голов
 «Сан-Хосе Эртквейкс» 5:0 «Реал Солт-Лейк» (14 июля)
 «Даллас» 5:0 «Портленд Тимберс» (21 июля)
 Самая крупная победа гостей: 4 гола
 «Чивас США» 0:4 «Лос-Анджелес Гэлакси» (12 августа)
 «Чивас США» 2:6 «Сиэтл Саундерс» (25 августа)
 «Чивас США» 0:4 «Реал Солт-Лейк» (29 сентября)

Посещаемость матчей 
 Самая высокая посещаемость матча: 66 452, «Сиэтл Саундерс» против «Портленд Тимберс» (7 октября)
 Самая низкая посещаемость матча: 6 149, «Нью-Инглэнд Революшн» против «Колорадо Рэпидз» (2 мая)
 Всего матчи регулярного чемпионата посетило 6 074 729 человек, в среднем 18 807 за игру

Награды

Ежемесячные награды

Еженедельные награды

Команда недели

Награды по итогам сезона 

Источник: Призы года MLS 2012

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации.

Плей-офф Кубка MLS 
Каждая конференция провела отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Западной конференции встретился с чемпионом Восточной конференции в матче за Кубок MLS в котором определился чемпион лиги.

В турнир плей-офф вышли пять лучших команд каждой конференции, согласно количеству набранных очков в регулярном чемпионате. Четвёртая и пятая команда каждой конференции встретились в одиночном матче предварительного раунда на домашнем поле команды, посеянной под четвёртым номером. Победитель предварительного раунда вышел в полуфинал, где встретился с командой, занявшей первое место в этой конференции. Вторая и третья команда конференции играли во втором полуфинале. Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, набравшая большее количество очков в регулярном чемпионате, получила право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги.

В случае ничейного счёта, команды проводят два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если в результате остаётся ничейный счёт, то назначаются послематчевые пенальти. Правило выездного гола или золотой гол в MLS не применяются.

Предварительный раунд

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

Последовательность проведения матчей была изменена по договоренности между лигой и клубами «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ди Си Юнайтед» в порядке исключения из-за отсутствия электричества на «Ред Булл Арене» после урагана Сэнди. Впоследствии второй матч, первоначально назначенный на 7 ноября, был перенесён на 8 ноября из-за сильного снегопада.
«Ди Си Юнайтед» вышел в финал по суммарному счёту 2:1.

«Хьюстон Динамо» вышел в финал по суммарному счёту 2:1.

Западная конференция 

«Сиэтл Саундерс» вышел в финал по суммарному счёту 1:0.

«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в финал по суммарному счёту 3:2.

Финалы конференций 

«Хьюстон Динамо» победил по суммарному счёту 4:2. Клуб стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2012.

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил по суммарному счёту 4:2. Клуб стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2012.

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги
 Итоги сезона MLS 2012

2012
2012 год в футболе